Antonín Hájek (ur. 12 lutego 1987 we Frýdlancie, zm. pod koniec września 2022 w okolicach wyspy Langkawi) – czeski skoczek narciarski, reprezentant kraju oraz klubu Dukla Liberec, trener. Od 2010 rekordzista Czech w długości skoku narciarskiego.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował 9 lutego 2002 podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego w Gallio, gdzie zajął 50. miejsce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobył 23 lutego 2002 w Iron Mountain, kiedy zajął 11. pozycję. 

W Pucharze Świata zadebiutował 10 stycznia 2004 w Libercu, gdzie był 45. 22 stycznia 2005 podczas konkursu PK w Bischofshofen zajął pierwsze w karierze miejsce na podium, zajmując trzecie miejsce. Pierwsze punkty PŚ zdobył 5 lutego 2005 w Sapporo. W marcu 2005 w Vikersund podczas konkursów Pucharu Kontynentalnego dwa razy zajął czwarte miejsce. 

29 lipca 2006 w Oberstdorfie odniósł pierwsze zwycięstwo w międzynarodowych zawodach (PK). Dzień później na tej samej skoczni był drugi, tuż za Martinem Schmittem. Podczas Letniego Grand Prix na igelicie w 2006 dwukrotnie zajmował miejsca na najniższym stopniu podium (Hakuba, 9 i 10 września 2006). 15 grudnia 2007 wygrał zawody Pucharu FIS w Harrachovie. 

29 kwietnia 2008 miał wypadek samochodowy w Harrachovie, przez który nie mógł wystąpić w Letnim Grand Prix oraz w Pucharze Świata w sezonie 2008/2009. Do rywalizacji powrócił w sierpniu 2009, kiedy to wystartował w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer. Jego pierwszy start po przerwie spowodowanej wypadkiem miał miejsce 9 stycznia 2010 w konkursie lotów w Tauplitz. Czech zajął tam najwyższe w karierze 4. miejsce.

20 marca 2010 ustanowił rekord Czech w długości lotu, lądując na 236 metrze. Miało to miejsce w czwartej serii konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich w Planicy.

12 września 2015 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

W styczniu 2020 przejął obowiązki głównego trenera reprezentacji Czech w skokach narciarskich po zwolnieniu z tej funkcji Davida Jiroutka. Funkcję tę pełnił do kwietnia tego samego roku.

Zaginął w październiku 2022. Czeska policja ustaliła, że ostatni ślad w tej sprawie prowadzi do Malezji. 10 marca 2023 Czeski Związek Narciarski poinformował o jego śmierci.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Hájka na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Hájka na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2006  Tauplitz – 36. miejsce
 2008  Oberstdorf – 20. miejsce
 2010  Planica – 8. miejsce
 2014  Harrachov – 21. miejsce

 Drużynowo
 2006  Tauplitz – 8. miejsce
 2008  Oberstdorf – 6. miejsce
 2010  Planica – 5. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2003   Sollefteå – 36. miejsce
 2004  Stryn – 9. miejsce
 2005  Rovaniemi – 4. miejsce

 Drużynowo
 2003  Sollefteå – 7. miejsce
 2004  Stryn – 7. miejsce
 2005  Rovaniemi – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 77.
 2005: 40.
 2006: 9.
 2007: 83.
 2009: 49.
 2010: 6.
 2011: 40.
 2012: 86.
 2014: 32.
 2015: 70.

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2007/2008: 12.
 sezon 2009/2010: 254.
 sezon 2013/2014: 163.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Ludzie urodzeni we Frýdlancie
Urodzeni w 1987
Zmarli w 2022
Czescy skoczkowie narciarscy
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Czescy trenerzy skoków narciarskich